Parametry pEDA i sEDA – parametry obrazujące elektronowe efekty podstawników przy pierścieniach aromatycznych.
 SEDA (wskaźnik) – wskaźnik zrównoważonego rozwoju (z ang. Sustainable Economic Development Assessment - ocena zrównoważonego rozwoju gospodarczego). 
 Siady – (lit. Seda) – miasto na Litwie w rejonie możejskim.